L'expression « Ligue des droits de l'homme » peut désigner :
 la Ligue internationale des droits de l'homme, une organisation internationale dont le siège est à New York ;
 la Ligue allemande des droits de l'homme (en Allemagne) ;
 la Ligue des droits humains (en Belgique francophone) ;
 la  Liga voor Mensenrechten (en Belgique néerlandophone) ;
 la Ligue ivoirienne des droits de l'homme (en Côte d'Ivoire) ;
 la Ligue des droits de l'homme (en France) ;
 la Ligue italienne des droits de l'homme (en Italie) ;
 la Ligue des droits et libertés (au Québec).